Oxynotus – rodzaj ryb koleniokształtnych z rodziny brązoszowatych (Oxynotidae).

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju:

 Oxynotus bruniensis
 Oxynotus caribbaeus
 Oxynotus centrina – brązosz
 Oxynotus japonicus
 Oxynotus paradoxus – kolcoskór

Przypisy 

Brązoszowate